Шапе́ль-Спина́с (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Эглетон. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19046.

Коммуна расположена приблизительно в 390 км к югу от Парижа, в 85 км юго-восточнее Лиможа, в 24 км к северо-востоку от Тюля.

История 
Во время Великой французской революции название коммуны было изменено на Ле-Дустр ().

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 119 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 75 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 49 были экономически активными, 26 — неактивными (показатель активности — 65,3 %, в 1999 году было 73,7 %). Из 49 активных работали 47 человек (26 мужчин и 21 женщина), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 26 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 13 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам (XII век). Памятник истории с 1977 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез